A 87ª edição da Volta à Bélgica foi uma carreira de ciclismo em estrada por etapas que se celebrou entre o 24 e o 28 de maio de 2017 sobre um percurso de 740,4 km, repartidos em 5 etapas, com início na cidade de Lochristi e final em Lochristi.

A carreira pertenceu ao UCI Europe Tour de 2017 dentro da categoria 2.hc (máxima categoria destes circuitos).

A carreira foi vencida pelo corredor belga Jens Keukeleire da equipa Orica-Scott, em segundo lugar Rémi Cavagna (Quick-Step Floors) e em terceiro lugar Tony Martin (Team Katusha-Alpecin).

Equipas participantes 
Tomaram parte na carreira 20 equipas. 5 de categoria UCI Pro Team; 10 de categoria Profissional Continental; 3 de categoria Continental e a selecção nacional de Bélgica.

Percorrido 
A Volta a Bélgica dispôs de cinco etapas para um percurso total de 740,4 quilómetros.

1ª Etapa

2ª Etapa

3ª Etapa

4ª Etapa

5ª Etapa

Classificações finais 
 ''As classificações finalizaram da seguinte forma:

Classificação geral

Evolução das classificações

UCI World Ranking 
A Volta a Bélgica outorga pontos para o UCI Europe Tour de 2017 e o UCI World Ranking, este último para corredores das equipas nas categorias UCI Pro Team, Profissional Continental e Equipas Continentais. A seguinte tabela são o barómetro de pontuação e os corredores que obtiveram pontos:

Ligações externas 
 Página oficial
 

UCI Europe Tour de 2017
2017
Desporto na Bélgica em 2017